3 miejscowości w Polsce 
 Różanki – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Kłodawa 
 Różanki – osada leśna w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Kłodawa 
 Różanki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Susz